Nanzhao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanzhao Xian, härad, Henan, 
 Nanzhao (socken i Kina), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar